Тузла произлиза от турската дума tuz (мн. ч. tuzlar) – сол. Използва се със значение солено място.

Това име носят:
 Тузла – град в Североизточна Босна и Херцеговина
 Тузла (гр.: Έγκωμη) – село край град Фамагуста в Североизточната част на Кипър
 Тузла – старото име на с. Алики, дем Пидна-Колиндрос, Гърция
 Тузла – район в азиатската част на град Истанбул, Турция
 Тузла – кантон в Босна и Херцеговина с админ. център гр. Тузла
 Тузла – селище и община в окръг Констанца, Румъния
 Тузла – остров на Украйна в Керченския пролив, свързващ Черно с Азовско море

В България името (вкл. и членуваното Тузлата) може да се отнася за:
 Шабленска тузла – солено езеро, туристическата и калолечебна зона край град Шабла;
 Балчишка тузла – солено езеро, минерален извор, балнеолечебен, калолечебен и морски курорт край Балчик;
 Наневска тузла (Таук-лиман, Птичи залив) – туристическата и калолечебна зона, в която е разположен курортът Русалка.

Вижте също 
 Туз (Tuz Gölü) – езеро в Мала Азия, второто по големина езеро в Турция.